Die Leende Open 2019 waren das 159. Turnier der 9-Ball-Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 7. bis 10. Februar 2019 im Golden Tulip Jagershorst in Leende (Niederlande) statt und bildeten den Auftakt des Euro-Tour-Jahres 2019.

Sieger wurde der Deutsche Joshua Filler, der im Finale den Russen Ruslan Tschinachow mit 9:7 besiegte. Den dritten Platz belegten Maximilian Lechner und Ralf Souquet. Titelverteidiger war der Amerikaner Shane van Boening, der dieses Jahr nicht teilnahm. Der Vorjahresfinalist Eklent Kaçi schied in der Vorrunde aus. Fjodor Gorst, der Sieger des vorangegangenen Turniers, der Treviso Open 2018, verlor im Achtelfinale gegen Ralf Souquet.

Modus 
Die 170 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Preisgeld

Finalrunde

Weblinks 
 Leende Open 2019 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

Euro-Tour
Poolbillardveranstaltung 2019
Billardturnier in Heeze-Leende